HMS Napier je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Napier (1844) 
 HMS Napier (1916) 
 HMS Napier (G97)

Napier